Humburg ist der Name folgender Personen:

 Karl Humburg (1884–1978), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Lorenz Humburg (1906–1994), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Paul Humburg (1878–1945), deutscher Theologe
 Will Humburg (* 1957), deutscher Dirigent

Humburg ist der Name einer salischen Burgstelle bei Düren (Saarland).

Humburg ist auch der deutsche Name für das böhmische Humburky, heute eine Gemeinde in Tschechien, und der elsässische Name für Hombourg.

Siehe auch:
 Humbug (Begriffsklärung)